Лебах () — город в Германии, в земле Саар.

Входит в состав района Саарлуис. Население составляет 19 784 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 64,15 км². Официальный код — 10 0 44 112.

Известные жители 
Надин Шён — политик

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара